Die Fiat Rad-Bundesliga Straße 2004 wurde 2004 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2004 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit.

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2004
2004
Sportsaison 2004